Никола́й Алекса́ндрович Замя́тин:
 Замятин, Николай Александрович (1900—1937) — российский политический деятель, социалист-революционер.
 Замятин, Николай Александрович (1916—1994) — советский лётчик-испытатель.